Пана (пани) — адамава-убангийский язык, на котором говорит народ пана, проживающий в ЦАР, Камеруне и Чаде. Большинство носителей — 82 тыс. человек, проживает в ЦАР — субпрефектуре Бокаранга префектуры Уам-Пенде. Около 3 тыс. носителей живёт в Камеруне (департамент Майо-Рей Северного региона), около 1 тыс. — в Чаде (регион Восточный Логон).

Письменность 
Письменность для пана основана на латинском алфавите.

Назализация обозначается путём простановки седиля под гласной (a ̧ , ȩ, ɛ̧ , į, o̧ , ɔ̧ , u̧). Долгие гласные отображаются двойной буквой. Тона обозначаются следующим способом: высокий тон — акутом (á), восходяще-нисходящий тон — циркумфлексом (â), низкий и нисходяще-восходящий тона на письме не обозначаются.

Примечания 

Языки Центральноафриканской Республики
Языки Камеруна
Языки Чада
Языки адамава